Mosch ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm von Mosch (1735–1815), preußischer Generalmajor und Autor 
 Carl Friedrich Mosch (1784–1859), deutscher Mineraloge, Zeichner und Schriftsteller
 Carl Rudolph von Mosch (1718–1798), königlich preußischer General-Lieutenant 
 Christoph Friedrich von Mosch (1733–1821), preußischer Generalleutnant, Kommandant von Wesel 
 Ernst Mosch (1925–1999), böhmischer Blasmusiker und Kapellmeister
 Günter Mosch (* 1942), deutscher Radsportler
 Hans-Christoph von Mosch (* 1963), deutscher Klassischer Archäologe, Numismatiker und Münzhändler
 Heinrich von Mosch (1930–2014), deutscher Regierungsbeamter 
 Marcel Mosch (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Max von Mosch (* 1980), deutscher Jazzmusiker
 Maximilian Mosch (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Peter Mosch (* 1972), Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Audi AG
 Ulrich Mosch (* 1955), deutscher Musikwissenschaftler

Mosch steht für:
 Mosch (Adelsgeschlecht), ein schlesisches Adelsgeschlecht
 Clara Mosch, Galerie und Künstlergruppe der DDR in Karl-Marx-Stadt (1977–1982)

Siehe auch:
 Ernst Mosch Welterfolge
 Mosh